Franciaország
Méricourt, település Pas-de-Calais megyében
Méricourt, település Yvelines megyében

egyéb
Méricourt, az SNCF BB 27062 villamosmozdony neve